Afonso Vasques Sousa II, cavaleiro da Ordem de Cristo, (1400 - ?), tetraneto do rei D. Afonso III de Portugal, foi um Rico-homem do Reino de Portugal, descendente do rei Afonso Henriques, foi o 5º Senhorio de Santarém, o 2º Senhor de Serva e Atei, 3º Senhor da Torre de Santo Estêvão e o 2º Senhor de juro e herdade de Penaguião, Gestaçô e Fontes  e seria também um dos Senhores de Mortágua.

Relações familiares 
Filho de Afonso Vasques de Sousa (1370), O Cavaleiro, trineto do rei D. Afonso III de Portugal (5 de Maio de 1210 -?) e de  Madragana Ben Aloandro e de Leonor Lopes de Sousa 1380, descendente do Rei  Afonso Henriques e  filha de D. Lopo Dias de Sousa 1362, Senhor de Mafra,  Ericeira e Enxara dos Cavaleiros.
Primo na 4ª geração do rei D. João I.
Teve 4 filhos, de mães desconhecidas:
 Henrique de Sousa Chicharo
 Luis de Sousa Chicharo
 Jorge de Sousa Chicharo
 Filipa de Sousa Chicharo

Títulos 
 D. Afonso Vasques Sousa II de Portugal
 Senhor de Santarém
 Claveiro da Ordem de Cristo
 Senhor de Serva e Atei
 Senhor de Penaguião, Gestaçô e Fontes
 Senhor da torre de Stº Estêvão

Ver também 
 Lista de senhores de Sousa

Bibliografia 
 D. António Caetano de Sousa, História Genealógica da Casa Real Portuguesa, Atlântida-Livraria Editora, Lda, 2ª Edição Coimbra, 1946 
 NFP - Nobiliário das Famílias de Portugal Felgueiras Gayo Carvalhos de Basto, 2ª Edição Braga, 1989
 - in "Militarium Ordinum Analecta", nº 6, Porto, Fund. Engº. António de Almeida, 2002, p. 316 e p. 484.
 - Monumenta Henricina, vol. XII, doc. 111, pp. 205–206

Ricos-homens do Reino de Portugal
Casa de Sousa-Prado